Möhnesee bezeichnet:

 Möhnesee (Gemeinde), eine Gemeinde im Kreis Soest in Nordrhein-Westfalen
 Möhnesee (Vogelschutzgebiet), ein EU-Vogelschutzgebiet im Bereich der Möhnetalsperre

 Möhnetalsperre, einen Stausee im Kreis Soest in Nordrhein-Westfalen